Jméno a příjmení František Koláček má více nositelů:

 František Koláček (1851–1913) – český matematik
 František Koláček (kartograf) (1881–1942) – český pedagog, kartograf a geograf
 František Koláček (ekonom) (1931–1982) – český docent, vedoucí katedry politické ekonomie Vysoké školy politické Ústředního výboru KSČ a redaktor časopisu Politická ekonomie